konformista – w psychologii społecznej, osoba, która podporządkowuje swoje zachowanie lub/oraz myślenie do rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi
 Konformista – film z 1970 roku, w reżyserii Bernarda Bertolucciego